HMS Repulse (1780) — 32-пушечный фрегат 5 ранга Королевского флота, бывший французский Bellone (1755). Второй корабль Его величества, названный Repulse.

Постройка 
Строился по чертежам Франсуа Клерин-Делорьера (). Спущен на воду в сентябре 1757 года в Рошфоре. Достроен там же в апреле 1758 года.

Служба

Французская служба 

Участвовал в Семилетней войне. Взят фрегатом HMS Vestal 21 февраля 1759 года.

Британская служба 
Взят в британскую службу, закуплен Королевским флотом 14 июня 1759 года. Внесен в списки, назван Repulse 19 июня. Оснащен в Портсмуте с июня по сентябрь 1759 года.

1759 год — введен в строй в августе, капитан Джон Картер Аллен ().

1760 год — с эскадрой Байрона 10 марта ушел в Луисбург; в тот же год взял 20-пушечный Chevalier de Bavro из Байонны; 8 июля участвовал в уничтожении 32-пушечных Machault и Bienfaisant и 16-пушечного Marquis de Marloze в бухте Шалёр.

1761 год — июнь, ушел на Подветренные острова.

1762 год — с 7 января по 10 февраля при Мартинике; ноябрь, капитан Перегрин Берти ().

1763 год — февраль, капитан сэр Александр Холберн (), по-прежнему Подветренные острова; осенью вернулся в Англию, выведен в резерв и рассчитан; обследован 21 октября, о ремонте не сообщается.

1770 год — 6 марта повторно обследован, обнаружена нужда в ремонте «между малым и средним»; ноябрь, капитальный ремонт на частной верфи Batson в Лаймхаус по декабрь 1772 года.

1772 год — декабрь, оснащение в Дептфорде по июль 1773 года.

Участвовал в Американской революционной войне.

1775 год — декабрь, возвращен в строй, капитан Генри Дэвис (); оснащение в Чатеме по март 1776 года.

1776 год — 25 июня ушел в Северную Америку; июль-сентябрь, был при штурме Нью-Йорка; декабрь, потерян, предположительно затонул со всей командой у Бермудских островов во время урагана.

Примечания

Литература  
 Winfield, Rif. British Warships in the Age of Sail 1714−1792: Design, Construction, Careers and Fates. London-St.Paul: Seaforth, 2007. ISBN 978-1-84415-700-6

Ссылки 
 Ships of the Old Navy

Repulse (1759)
Суда по алфавиту